Бриттани Фелан (; род. 24 сентября 1991, Сент-Агат-де-Мон, Канада) — канадская фристайлистка (ски-кросс), серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года. Также занималась горнолыжным спортом (слалом).

Биография 
Бриттани Фелан родилась в 1991 году в Сент-Агат-де-Моне. Она начала кататься на лыжах с 2 лет, с 6 принимала участие в гонках. На зимних Олимпийских играх 2014 года Фелан участвовала в соревнованиях по слалому и заняла 15-е место. В дальнейшем из-за травмы спортсменка перешла на ски-кросс. В декабре 2016 года заняла 11-е место на Кубке мира в Валь Торансе. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Фелан завоевала серебряную медаль, уступив своей соотечественнице и подруге Келси Серва.

Примечания 

Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Фристайлисты Канады
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Горнолыжники по алфавиту
Горнолыжники Канады